San Lorenzo, Bolivia kan syfta på:

 Río San Lorenzo (vattendrag i Bolivia, Santa Cruz, lat -18,88, long -64,20), 
 Cerro San Lorenzo (berg i Bolivia), La Paz, 
 San Lorenzo (ort i Bolivia, Santa Cruz), 
 San Lorenzo ( i Bolivia, Pando),